Charles Osborne puede referirse a:
 Charles Osborne (escritor), escritor, periodista y crítico australiano-británico;
 Charles Osborne (hipo), el hombre que sufrió el mayor ataque de hipo de la historia (68 años).